Чемпіонат Андорри 2001–2002 — 7-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдруге став Енкамп.

Клуби-учасники

Перший етап 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 
 Чемпіонат Андорри на rsssf 

2001—2002
Андорра
Андорра